Гаплогруппа C5 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 C5
 C2
 C3
  C5-a

Распространение

Сибирь 
Коренные народы Севера
 чукчи — 11,9 % (182)
 юкагиры — 12,2 % (82)

Самодийские народы
 нганасаны — 20,5 % (39)

Тунгусо-маньчжурские народы
 негидальцы — 6,1 % (33)
 ульчи — 6,8 % (160)
 эвенки — 17,0 % (53)
 эвены — 3,5 % (87)

Тюркские народы
 тофалары — 10,9 % (46)
 тубалары — 4,2 % (144)
 тувинцы — 7,2 % (95)

Финно-угорские народы
 манси — 1,0 % (98)

Чукотско-камчатские народы
 ительмены – 13,0 % (47)
 коряки – 13,6 % (147)

Палеогенетика

Неолит 
Китайский неолит
 ZLNR-2 __ Zhalainuoer __ Чжалайнор, Хулун-Буир, Внутренняя Монголия, Китай __ 5527-5376 calBCE (6500±30 BP, Beta-500005) __ Ж __ C5.

Старчево-кришская культура (KSC)
 Vörs 52 (4/3) __ Шомодь (медье), Южная Трансданубия, Венгрия __ ca. 5500–4500 BC __ C5.

Бронзовый век 
Окуневская культура
 Kh1, Kh2 __ Krasny Kamen (kurgan 1,  grave 1-3) __ Красный Камень (Хакасия), Россия __ 2500–2200 BC — Ж — C5.
 Kh16 __ Itkol’ II (kurgan 14, grave 7) __ Ширинский район, Хакасия, Россия __ 2300–1800 BC __ Ж __ C5.

Таримские мумии
 BM18 __  (fourth layer) __ Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай __ 4000–3500 yBP __ Ж __ C5.

Палеометалл 
Оленеостровский могильник
 BOO72-5, BOO72-6 __ Кольский район, Мурманская область, Россия __ 3500 years BP __ C5.

Железный век 
Тагарская культура
 BL_1, BL_3, BL_4 __ Барсучий Лог (grave 1) __ Усть-Абаканский район, Хакасия, Россия __ V век до н.э. __ C5+16093.
 Tg76 — Кичик-Кюзюр (kurgan 3, burial 2) __ Усть-Абаканский район, Хакасия, Россия __ IX–VI centuries BP __ C5.

Хунну
 EG47 __ Egyin Gol necropolis __ Булган (аймак), Монголия __ 300 BC – 200 AD __ Ж __ C > C5.

Примечания

Публикации 
2010
 
2011
 
2012
 
2013
 
2015
 
2016
 
2017
 
2018
 
 
2020

Ссылки 
 
 C5 — Haplogroup

C